Мельниківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Мельниківська сільська рада — Вінницька область, Немирівський район
 Мельниківська сільська рада — Харківська область, Валківський район
 Мельниківська сільська рада — Черкаська область, Канівський район
 Мельниківська сільська рада — Черкаська область, Смілянський район
 Мельниківська сільська рада — Черкаська область, Чигиринський район
 Мельниківська сільська рада — Черкаська область, Чорнобаївський район